AVGS steht für:

 Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, siehe Vermittlungsgutschein
 Advanced Video Guidance Sensor, Näherungsdemonstrator auf dem NASA-Projekt Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology (DART)
 Automated Vehicle Guidance System

Abkürzung